Алекса́ндр Никола́евич За́йцев: Зайцев, Александр Николаевич (1935—1971) — советский шахматист, гроссмейстер.
 Зайцев, Александр Николаевич (род. 1953) — российский политик.
 Зайцев, Александр Николаевич (род. 1957) — советский легкоатлет-копьеметатель.
 Зайцев, Александр Николаевич (род. 1976) — белорусский предприниматель.